Харченко — поширене українське прізвище. Ймовірно, походить від імені Харко, похідної форми хрестильного чоловічого імені Харитон.. За іншою версією — походить від слова харчі.

Носії

А 
 Харченко Анатолій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Андрій Володимирович (1907—1965) — генерал-майор, нарком (міністр) внутрішніх справ Таджицької РСР. Депутат Верховної Ради Таджицької РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1—3-го скликань.
 Харченко Андрій Семенович (1908–1985) — український картограф та геодезист, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Харченко Антон Іванович (1887—1937+) — кооператор і журналіст, перекладач, редактор журналу «Кооперативна зоря», що видавався «Дніпросоюзом».
 Харченко Артем Геннадійович ( 1989) — український спортсмен-дзюдоїст, бронзовий призер Літньої універсіади—2013

В 
 Харченко Вадим Степанович (* 1978) — російський та український футболіст, захисник та півзахисник.
 Харченко Валентина Андріївна (1942 — ?) — українська радянська діячка, секретар Чернігівського обласного комітету КПУ.
 Харченко Валерій
 Харченко Валерій Володимирович ( 1957) — український механік, дійсний член НАН України. Директор Інституту проблем міцності НАН України.
 Харченко Валерій Миколайович (1938—2019) — радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист українського походження. Заслужений діяч мистецтв Росії (2002).
 Харченко Василь Іванович (1910–1971) — український театральний режисер і педагог
 Харченко Віктор Кіндратович (1911–1975) — радянський військовий начальник, маршал інженерних військ
 Харченко Віталій Олександрович (* 1958) — український паразитолог, доктор габілітований.
 Харченко Володимир Анатолійович (1959) — український художник, поет, письменник.
 Харченко Володимир Петрович (1943) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Харченко Володимир Михайлович (* 1963) -  український архітектор. Член Національної спілки архітекторів України, правління Тернопільської обласної організації НСАУ.

Г 
 Харченко Григорій Петрович ( 1936) — 2-й секретар ЦК КПУ.

Д 
 Харченко Дмитро Миколайович (1959—2020) — український науковець в галузі психології та фізіології людини, педагог.
 Харченко Дмитро Сергійович ( 1989) — український футболіст і футзаліст.

Є 
 Харченко Євген Борисович (1987—2014) — солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Євген Володимирович — старший лейтенант Національної поліції України, учасник російсько-української війни.

І 
 Харченко Іван Петрович (1928) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Харченко Іван Устинович (1918–1989) — Герой Радянського Союзу
 Харченко Ігор Іванович (1967-2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Харченко Ігор Миколайович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Харченко Ігор Юрійович ( 1962) — український дипломат

Й 
 Харченко Йосип — кобзар.

К 
 Харченко Катерина Іванівна (1890 — ?) — український політичний і господарський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Харченко Костянтин Павлович (1931—2020) — радянський винахідник у галузі зв'язку та радіолокації, автор антени Харченка (1961).
 Ксенія Харченко (нар. 1984) — українська письменниця, редакторка, перекладачка, копірайтерка, культурна менеджерка.

Л 
 Харченко Леонід Аполлонович (* 1946) — директор Українського медичного центру інтенсивної терапії сепсису, доктор медичних наук, Заслужений лікар України.
 Харченко Леонід Володимирович — один із чотирьох початкових обвинувачених у справі збиття пасажирського лайнера рейсу MH17 над Україною.

М 
 Харченко Максим Борисович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Максим Олександрович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Марія Федорівна (1924—2016) — українська співачка, акторка театру.
 Харченко Микола Федорович ( 1939) — український вчений у галузі магнетизму й оптики магнітовпорядкованих систем.
 Харченко Михайло Михайлович (1923–1995) — повний кавалер ордена Слави.
 Харченко Мусій Гнатович (1895—?) — сотник Армії УНР.

Н 
 Харченко Наталія В'ячеславівна — доктор медичних наук; професор; відзначена орденом княгині Ольги III ступеня.
 Харченко Ніна Митрофанівна ( 1926) — українська актриса.

О 
 Харченко (Харч) Олег Володимирович (1963) — український сучасний художник.
 Харченко Олександр
 Харченко Олександр Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Олександр Михайлович ( 1949) — заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Харкова 
 Харченко Олександр Олександрович ( 1960) — український журналіст
 Харченко Олександр Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Олесь Миколайович (* 1946) — український співак (тенор), лауреат Шевченківської премії, народний артист УРСР.
 Харченко Ольга Олександрівна — майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу, тренер.

П 
 Харченко Павло Дмитрович (1910–1973) — український фізіолог.
 Харченко Павло Микитович (1900 — ?) — голова селянського комітету (сільської ради). Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (з 1940) від Львівської області.
 Харченко Пафнутій Петрович (1885—?) — підполковник Армії УНР.
 Харченко Петро Андрійович (* 1939) — український поет.

Р 
 Харченко Раїса Василівна (1923 — ?) — інженер із експлуатації, начальник ремонтно-конструкторського відділу. Депутат Верховної Ради УРСР 2—3-го скликань.
 Харченко Ренат Тагірович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Харченко Роман В'ячеславович (1999—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Харченко Роман Олегович (1985—2014) — сержант, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Харченко Руслан Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

С 
 Харченко Світлана (1890-ті — 1919) — полковий лікар 7-го Синього полку 3-ї піхотної Стрілецької дивізії Армії УНР.
 Харченко Семен Васильович (1886—1924) — отаман Хмара — підполковник Армії УНР. Соратник отамана Якова Гальчевського.
 Харченко Сергій Володимирович (1974) — президент Асоціації пляжного футболу України, спортивний громадський менеджер.
 Харченко Сергій Іванович (1956) — голова Державної казначейської служби України (2006—2007, 2010—2014), кандидат економічних наук.
 Харченко Сергій Олегович ( 1976) — український хокеїст
 Харченко Степан Андрійович (1915–1983) — Герой Радянського Союзу

Т 
 Харченко Тарас Андрійович (1948—2009) — український гідробіолог, еколог, доктор біологічних наук, професор.

Я 
 Харченко Яків Тарасович (1853—1937) — голова Таврійської губернської земської управи, Таврійський губернський комісар Тимчасового уряду (1917).

 Кунченко-Харченко Валентина Іванівна (* 1947) — радянський і український науковець, академік Української технологічної академії, доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Харченки

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко